Эберхард, граф Вюртемберга:
 Эберхард I Светлый (1265—1325) — граф Вюртемберга с 1279.
 Эберхард II (после 1315—1392) — граф Вюртемберга с 1344.
 Эберхард III (1364—1417) — граф Вюртемберга (1392—1417).
 Эберхард IV (1388—1419) — граф Вюртемберга с 1417.
 Эберхард V Бородатый (1445—1496) — граф Вюртемберга (1482—1495). См. также 
 Эберхард, герцог Вюртемберга